Vulišinec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Lepoglave, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 258 stanovnika te 82 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji